Dit is de wereldranglijst van maart 2005 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 23 maart 2005.

Mannen 03